Casale puede referirse a:

Casale, grupo pequeño de casas en el campo o, en algunos casos, casa aislada en la campiña.

Personajes 
 Carola Casale (1998-), karateka italiana.
 Carlos Casale (1917-), abogado y empresario minero argentino. 
 Giuseppe Casale (1923-), historiador italiano y prelado de la Iglesia católica.
 John Cazale (1935-1978), originalmente Casale, actor estadounidense.
 Leandro Casale (1984-), futbolista argentino.
 Luigi Casale (1882 - 1927), químico industrial italiano.
 Mirko Casale (1976-), director, productor y guionista argentino de televisión.
 Ubertino da Casale (c. 1259 - c. 1329), predicador y teólogo italiano de la orden franciscana.

Localidades de Italia 
 Casale Borgone, antiguo nombre de Casalborgone en la provincia de Turín, Piamonte;
 Casale Corte Cerro, en la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, Piamonte;
 Casale Cremasco-Vidolasco, en la provincia de Cremona, Lombardía;
 Casale di Scodosia, en la provincia de Padua, Veneto;
 Casale Grande, antiguo nombre de Casalgrande, cerca de Módena, en la provincia de Reggio Emilia, Emilia-Romagna;
 Casale Litta, en la provincia de Varese, Lombardía.
 Casale Maggiore, antiguo nombre de Casalmaggiore en la provincia de Cremona, Lombardía.
 Casale Marittimo, en la provincia de Pisa, Toscana; 
 Casale Monferrato, en la provincia de Alessandria, Piamonte;
 Casale sul Sile, en la provincia de Treviso, Veneto;
 Conca Casale, en la provincia de Isernia, Molise;
 Roccacasale, en la provincia de L'Aquila, Abruzzo;
 San Pietro in Casale, en la provincia de Bolonia, Emilia-Romagna.

Haití 
 Casale, nombre alternativo de Fonds des Blancs, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Cabaret.

Otros 
 A.S. Junior Pallacanestro Casale, asociación deportiva, equipo de baloncesto italiano con sede en la ciudad de Casale Monferrato;
 Associazione Sportiva Casale Calcio, club de fútbol de Italia, de la ciudad de Casale Monferrato;
 Cerro Casale, mina con uno de los depósitos más grandes de oro y cobre en el norte de Chile;
 Marquesado de Alta Villa Casale Monferrato del Piamonte, título nobiliario italiano, concedido en el siglo XV;
 Villa romana del Casale, villa tardo-romana cuyos restos se sitúan en Piazza Armerina en la provincia de Enna.

Referencias